Гурины — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Гурины — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Гурины — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Гурины — деревня в Лидском районе Гродненской области.